Арибаби има више значења:

 Арибаби (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Арибаби (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику